Alter Flugplatz steht für:
 Alter Flugplatz (Augsburg)
 Alter Flugplatz (Frankfurter Grüngürtel)
 Alter Flugplatz Karlsruhe, Naturschutzgebiet in Karlsruhe in Baden-Württemberg
 Alter Flugplatz Karlsruhe (FFH-Gebiet), FFH-Gebiet in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Alter Flughafen